, une paroisse civile de Cornouailles, en Angleterre ;
, un hameau de Cumbria, en Angleterre ;
Broad Oak (Brede), East Sussex, England
Broad Oak (Heathfield), East Sussex, England
Broad Oak, une localité du Kent, en Angleterre ;
, Angleterre
, Angleterre